Blagoje Jovović (1922. – 1999.), atentator na  Antu Pavelića.

Blagoje Jovović je bio pripadnik srpske ravnogorske emigracije koji je izvršio atentat na Antu Pavelića, poglavnika Nezavisne Države Hrvatske 10. travnja 1957. u Buenos Airesu.

Vanjske poveznice 
 Pero Zlatar: Blagoje Jovović, Crnogorac koji je htio da presudi Paveliću

Jovović, Blagoje
Atentatori
Srbi u Crnoj Gori